Der CEV-Pokal 2019/20 der Frauen begann mit der ersten Runde am 3. Dezember 2019 und sollte mit den Finalspielen am 7. und 14. April 2020 enden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb im März 2020 für unbestimmte Zeit unterbrochen und später ganz abgebrochen.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde trafen 24 Mannschaften auf Absteiger aus der Champions League. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort sollte es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen gehen. Alle Runden wurden bis zum Abbruch in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan 

* Das Rückspiel im Viertelfinale zwischen Busto Arsizio und Kasan wurde wegen der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2019 Frauen
Volleyballsaison 2019/20
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020